{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Kitzbühel
| Officiële naam     = Interwetten Austrian Open
| Plaats             =  Kitzbühel
| Land               = Oostenrijk
| Locatie            = Kitzbüheler Tennis Club
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Toernooidirecteur  = Ronnie Leitgeb
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = € 450.000
| Jaar               = 2009
| Datum              = 17 - 23 mei
| Editie             = 65
| Laatst direct toegelaten =  Nicolás Massú (84)
| Vorige             = 2008
| Volgende           = 2011
| Winnaar enkelspel  = 
Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2009 (met de officiële naam Interwetten Austrian Open 2009) werd van 17 tot en met 23 mei gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel